Effi Briest steht für:

 Effi Briest, Roman von Theodor Fontane (1895)

Verfilmungen:
 Der Schritt vom Wege (1939), deutscher Spielfilm von Gustaf Gründgens nach der Romanvorlage Effi Briest 
 Rosen im Herbst (1955), deutscher Spielfilm nach der Romanvorlage Effi Briest 
 Effi Briest (1970), DDR-Film von Wolfgang Luderer
 Fontane Effi Briest, Film von Rainer Werner Fassbinder (1974)
 Effi Briest (2009), Film von Hermine Huntgeburth